Santiago de Chuco (província) — localizada na região de Liberdade, no Peru
Santiago de Chuco (distrito) — localizado na província homônima do Peru
Santiago de Chuco (cidade) — localizada no distrito homônimo do Peru

Desambiguações de topônimos